OWOX — українська софтверна компанія. Заснована у 2002 році. Компанія займається розробкою e-commerce проєктів, розвитком сервісів у Google Cloud Platform та впровадженням Google Analytics 360 Suite. Також займається проведенням профільних конференцій. CEO компанії Владислав Флакс..

Продукт 
OWOX займається розробкою BI-сервісів та впроваджує аналітику в e-commerce проекти.
 BI Smart Data — сервіс, який дає можливість ставити будь-які запитання до даних без участі розробників та аналітиків.
 BI Attribution — сервіс, який оцінює рекламні кампанії.
 BI Pipeline — сервіс, який об'єднує розрізнені дані.

Профільні конференції 
Щорічно компанія організовує заходи присвячені онлайн-аналітиці та електронній комерції:
 Go Analytics! — спільна з Google конференція з вебаналітики. Захід орієнтований на керівників, маркетологів, директорів з розвитку, аналітиків, digital-фахівців. Go Analytics! проходить щорічно навесні в Москві.
 eCommerce — виставка та конференція з електронної комерції. Орієнтована на власників і керівників інтернет-магазинів, CEO онлайн-проектів, інтернет-маркетологів, агентства. Проходить щорічно восени в Києві.
 Analyze! — профільна конференція з онлайн-аналітики, орієнтована на аналітиків, інтернет-маркетологів, керівників онлайн і мультиканальних проектів. Конференція проходить щорічно навесні в Києві.
 HOWWEDOIT — неформальна зустріч розробників і бізнес-аналітиків. Орієнтована на розробників-практиків з метою обміну досвідом у розробці та розвитку IT-продукту. Проходить раз на три місяці у Дніпрі.

Експертиза 
Має статус Google Platform Authorized Technology Partner та Google Analytics 360 Authorized Reseller.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт .

Виробники програмного забезпечення України